Лев Архи́пович Куку́ев (17 мая 1921, село Анцирь, Енисейская губерния — 26 марта 1992, Иркутск) — русский советский прозаик, детский писатель.

Член Союза писателей СССР (с 1958). Член Правления Союза писателей РСФСР (1968—1971). Ответственный секретарь Иркутской писательской организации (1969—1972). Член КПСС (с 1943).

Биография 
Родился 17 мая 1921 года в селе Анцирь Енисейской губернии. Окончил среднюю школу № 9 в Иркутске. В годы Великой Отечественной войны служил в армии. В 1947 году демобилизовался в звании майора и вернулся в Иркутск.

В 1968—1970 был членом Правления Союза писателей РСФСР.

В 1969—1972 годах был Ответственным секретарём Иркутской писательской организации.

Избирался депутатом Иркутского городского и областного Совета депутатов, был директором Восточно-Сибирского книжного издательства.

Скончался 26 марта 1992 года в Иркутске.

Творчество 
Начал печататься в 1952 году.

Первая книга  — сказки для детей «Медведь-садовник» вышла в 1958 году.

Автор романов «Живые и мёртвые», «Море в ладонях», «Эстафета», военных воспоминаний «Полевая сумка», сказок, рассказов и повестей для детей.

Избранная библиография 
 Медведь-садовник: Сказки для детей. — Иркутск: Кн. изд-во, 1958. — 28 с. — 100000 экз.
 Живые и мёртвые: Роман. — Иркутск: Вост.-Сиб. кн. изд-во, 1965. — 598 с. — 100000 экз.
 Море в ладонях: Роман. — Иркутск: Вост.-Сиб. кн. изд-во, 1969. — 427 с. — 50000 экз.
 Эстафета: Роман. — Иркутск: Вост.-Сиб. кн. изд-во, 1982. — 320 с. — 50000 экз.

Награды 
 Орден Красного Знамени
 Орден Отечественной войны I степени (дважды)
 Орден Отечественной войны II степени
 Орден Красной Звезды
 медали

Память 
 В Иркутске на доме, где жил Лев Кукуев, в память о нём установлена мемориальная доска.

Примечания

Литература 
 Писатели Восточной Сибири: Биобиблиографический указатель — Иркутск: Вост.-Сиб. кн. изд-во, 1973. — С. 135—136. — 332 с. — 5000 экз.
 Писатели Восточной Сибири: Биобиблиографический указатель — Иркутск: Вост.-Сиб. кн. изд-во, 1983. — С. 93—94. — 268 с. — 5000 экз.
 Шастин А. М. Л. А. Кукуев: Биогр. очерк // Литературная Сибирь. — Иркутск: Вост.-Сиб. кн. изд-во, 1971. — С. 252—255. — 336 с. — 5000 экз.

Ссылки 
 Лев Кукуев на сайте Иркипедия
 Лев Кукуев на сайте Писатели Приангарья — детям

Русские писатели по алфавиту
Русские писатели XX века
Детские писатели по алфавиту
Детские писатели СССР
Детские писатели России
Писатели Иркутска
Члены Союза писателей СССР
Члены КПСС
Сапёры Великой Отечественной войны
Командиры рот в Великой Отечественной войне